Баскуньяна-де-Сан-Педро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 19,62 км². Население — 27 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки